Гран-прі Австрії 2016 (офіційно Formula 1 Großer Preis von Österreich 2016) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 3 липня 2016 року на трасі Ред Бул Ринг в Шпільбергу, Штирія, Австрія.

Класифікація

Примітки
  — Ніко Росберг і Себастьян Феттель отримали по 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.
  — Після заміни переднього крила, Феліпе Масса стартував з Піт Лейну.
  — Даніїл Квят стартував з Піт Лейну після заміни шасі.
  — Карлос Сайнс (молодший) і Серхіо Перес не встановили час кола в Q2. Так як Сайнс здійснив спробу встановити час, а Перес ні, то Сайнс був кваліфікований попереду Переса.
  — Джоліон Палмер, Ріо Харьянто і Феліпе Наср отримали по 3 штрафних позиції за ігнорування жовтих прапорів під час Q1.

Перегони

Примітки
 – Ніко Росберг отримав 10 секунд штрафу за зіткнення з Льюїсом Гамільтоном. 
 – Ромен Грожан отримав п'ять секунд штрафу за перевищення швидкості на піт-лейні.
 – Серхіо Перес, Фернандо Алонсо, Ніко Гюлькенберг і Феліпе Масса були класифіковані, так як пройшли 90% дистанції гонки.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Гран-Прі
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Австрії
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Липень 2016
2016 в австрійському спорті